Plaats in Indonesië
 Klepek (Kunjang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Klepek (Sukosewu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java